Караханбейли:
 Караханбейли — деревня в Нахичеванской Автономной Республике
 Караханбейли — село в Физулинском районе Азербайджана.